A palavra Granja vem do francês grange, que, por sua vez, vem do latim medieval granica. Foi introduzida em Portugal após o ano de 1144, quando os Cistercienses se estabeleceram em Tarouca, Portugal.

Granja pode ser:

 Granja - uma fazenda ou sítio em que é praticada agricultura ou indústria em escala reduzida.

Sobrenome
 Granja - Sobrenome toponímico de origem portuguesa e espanhola.

Localidades
 Granja do Vallado (Quinta do Campo) Nazaré, Portugal
 Granja - freguesia no concelho de Boticas, Portugal
 Granja - freguesia no concelho de Mourão, Portugal
 Granja - freguesia no concelho de Penedono, Portugal
 Granja - freguesia no concelho de Trancoso, Portugal
 Granja - lugar da freguesia de Caparica (Almada), Portugal
 Granja - lugar da freguesia de Tendais, Portugal
 Granja Nova - freguesia no concelho de Tarouca, Portugal
 Granja de Alpriate - lugar da freguesia de Vialonga, em Vila Franca de Xira, Portugal
 Granja de São Pedro - lugar da freguesia de Silva (Miranda do Douro), Portugal
 Granja do Ulmeiro - freguesia no concelho de Soure, Portugal
 Granja do Tedo - freguesia no concelho de Tabuaço, Portugal
 Granja de Torrehermosa - município na província de Badajoz, Espanha 
 La Granja -  município na província de Cáceres, Espanha
 La Granja - comuna da Região Metropolitana de Santiago, Chile
 La Granja d'Escarp -  município na província de Lérida, Espanha
 Palacio Real de La Granja de San Ildefonso - palácio barroco da Espanha
 Granja Viana - distrito da região oeste da Grande São Paulo
 Praia da Granja - estância balnear no concelho de Vila Nova de Gaia, Portugal
 Granja - lugar da freguesia de Lordelo do Ouro, Portugal, onde, em finais do 1º milénio, existiu uma quinta pertencente à Igreja 
 Granja - município do estado do Ceará, Brasil

Ver também
 La Granja

Desambiguação
Desambiguações de topônimos